Toril ist der Name folgender Orte:

 emilianischer Name der Gemeinde Torrile in der Provinz Parma, Italien
 Toril (Cáceres), Gemeinde in der spanischen Comarca Campo Arañuelo, Provinz Cáceres
 Toril y Masegoso, Gemeinde in der spanischen Comarca Sierra de Albarracín, Provinz Teruel

Toril ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Toril (* 1973), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Alexander Toril (* 1996), spanischer Automobilrennfahrer